Sjölin ist der Familienname folgender Personen:
 Ivar Sjölin (1918–1992), schwedischer Ringer
 Stig Sjölin (1928–1995), schwedischer Boxer